То́ракс () — загальна назва давньогрецьких панцирів, частіше її уживають щодо мідяних, бронзових та залізних анатомічних кірас. Металеві торакси також звали еміторакс, геміторакс (ημιθώραξ), а панцирі з кількох шарів просоченого лляного полотна — ліноторакс (λινοθώραξ).

Інші значення 

 То́ракс () — прийнята в зоології назва грудного відділу тіла деяких безхребетних тварин
 Торакс (Thorax) — рід тропічних тарганів.
 То́ракс () — латинська назва грудної клітки людини (словом θώραξ звали не тільки обладунок для захисту грудей та спини, але й саму цю частину тіла).
 «» — медичний журнал, що видається у Великій Британії
 Торакс (Θώραξ) — давньогрецьке ім'я.

Див. також 
 Торакопластика — операція на грудній клітці, яка полягала у резекції ребер з метою збільшення об'єму грудної порожнини.
 Торакоцентез
 Thorax porcellana — вид тарганів, що живуть в Індії та Шрі-Ланці
 Лорика — давньоримський панцир

Примітки 

Обладунки
Обладунки Стародавньої Греції